Antífil fou un arquitecte grec.
 Antífil d'Atenes fou un general grec.
 Antífil de Bizanci fou un escriptor d'epigrames grec.
 Antífil d'Egipte fou un pintor grec.